Паджи () — итальянская фамилия.

 Паджи, Анджело (1789−1867) — итальянский филолог-гебраист.
 Паджи, Джованни Баттиста (1554—1627) — итальянский художник и писатель.
 Паджи, Паола (род. 1979) — итальянская волейболистка.

 другие значения
 паджи — свободные штаны, часть традиционного корейского костюма